Sivanasua — вимерлий рід ссавців з родини Lophocyonidae, що жив у Європі епохи міоцену, включаючи Німеччину, Австрію, Францію, Іспанію та Чехію. Як і інші Lophocyonidae, Sivanasua мав незвичайний лофодонтний зубний ряд, що означає, що моляри мали виступи на поверхні молярів, пристосування, як вважають, вказує на дієту рослиноїдних.

Зв'язки 
Точний зв'язок між Sivanasua та іншими хижими довго обговорювався, причому історична гіпотеза відносила їх до Ailuridae, Procyonidae і навіть Hyaenodontidae. Останній аналіз викопного матеріалу свідчить про те, що Lophocyonidae були котовидими, найбільш близькими до гієн, представленими Protictitherium на філогенетичному дереві, зображеному нижче. У межах родини Lophocyonidae Sivanasua є сестринським таксоном до Lophocyon:

Примітки 

Роди ссавців
Ссавці міоцену